Ке́лли Сти́вен Блац (; род. 16 июня 1987, Бербанк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния) — американский актёр и певец. Наиболее известен по роли Чарли Лэндерса (Арона Стоуна) в приключенческом телесериале «Настоящий Арон Стоун».

Биография 
Келли Стивен Блац родился 16 июня 1987 года в городе Бербанке, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Карьера 
Его дебют состоялся с эпизодической роли в фильме ужасов «Саймон говорит» 2006 года. В этом же году он сыграл главную роль в ещё одном фильме ужасов «7». В 2009 году появился в фильме «Апрельские дожди». В том же году получил свою знаменитую роль Чарли Лэндерса (Арона Стоуна) в телесериале «Настоящий Арон Стоун», где снимался по 2010 год. Позже появился в телесериале «Блеск славы», где играл главную роль Джоэла Харрингтона.

В 2012 году снялся в фильме «Потерянный Анджелес». В 2014 году получил главную роль в фильме ужасов «Реверс 666». После этого снялся в драме «Одна квадратная миля», совместно с Ричардом Дженкинсом, Ким Бейсингер и Анали Типтон.

В 2016 году снялся в четырёх эпизодах в телесериале «Бойтесь ходячих мертвецов» в роли Брендона. В том же году снялся в эпизодических ролях в телесериалах «Вне времени», где сыграл Джона Уилкса Бута, и «Люцифер».

В 2015 году он снял серию короткометражных документальных фильмов о многочисленных художниках в Лос-Анджелесе. В том же году он стал сорежиссером и снялся в короткометражном фильме под названием «The Stairs» в главной роли Энтони Хилда.

Солист группы «CAPRA».

Фильмография

Примечания

Ссылки